Ovo je popis likova serije Moj mali poni: Prijateljstvo je čarolija, animirane televizijske serije iz četvrte iteracije Hasbrove franšize Moj mali poni. Glavne likove serije razvila je Lauren Faust, i htjela ih je napraviti zanimljivijima od prijašnjih iteracija. Likovi imaju mnogo obožavatelja, uključujući "bronije" i "pegazsestre", odrasle obožavatelje. Likovi serije se također pojavljuju u mnogim drugim medijima, kao stripovima, videoigri Gamelofta, knjigama, dugometražnom filmu, i spin-off franšizi My Little Pony: Equestria Girls, u kojoj se glavni likovi pojavljuju kao ljudi, te spin-off seriji My Little Pony: Pony Life.

Ovaj popis će koristiti lokalizirana imena iz sinkronizacije studija Novi Mediji, s engleskim imenima (koja se također koriste u sinkronizaciji studija Livada Produkcija i Project 6) u zagradama.

Glavni likovi

Princeza Iskra Sumrak (Twilight Sparkle) 

 Glasovi:
 Engleski: Tara Strong (dijalozi), Rebecca Shoichet (pjesme)
 Hrvatski:
 Demo: Jelena Majić
 HTV 2: Katarina Perica Kirin (dijalozi), Andrea Baković (jedna pjesma), Tina Bukić (ostale pjesme)
 RTL Kockica: Monika Berberović (dijalozi), Vida Manestar (pjesme)

Princeza Iskra Sumrak je glavni lik serije. Njezin element sklada je čarolija. Kada je bila ždrebica, pohađala je Školu darovanih jednoroga Princeze Celestije zbog njenih sjajnih čarobnih moći. Kada je narastla, živjela je u Canterlotu i nastavila pručavati magiju i Equestrijinu povijest. Jednog dana ju je Princeza Celestia poslala u Ponijevo (Ranije Ponigrad, Ponyville) gdje je upoznala pet novih ponija. Prije nego što ih je upoznala, Iskra se nije voljela družiti s prijateljima, ali su joj Ponigrađanke pokazale čaroliju prijateljstva. Zbog njih je odlučila preseliti se u Ponijevo i Celestiji slati pisma o lekcijama iz prijateljstva. U trećoj sezoni su joj narastla krila i proglašena je princezom prijateljstva. U četvrtoj sezoni dobila je svoj dvorac. U devetoj sezoni je postala najnovija vrhovna vladarica Equestrije.

Piko (Spike) 
 Glasovi:
 Engleski: Cathy Weseluck
 Hrvatski:
 Demo: Aleksandra Naumov
 HRT2: Adnan Prohić i Zdravko Valentin (neke epizode)
 RTL Kockica: Sandra Hrenar
Piko je mladi zmaj čije je jaje magijom otvorila Iskra Sumrak. Od kada je bio beba, bio je odan Iskri i ostatak svojih života ostali su najbolji prijatelji. S njom se uselio u Ponijevo, i vladao Equestrijom uz nju. S vatrenim dahom Princezi Celestiji šalje Iskrina pisma. Od kada ju je upoznao bio je zaljubljen u Ljubicu. U drugoj sezoni je objašnjeno da kada dobiva mnogo darova, postaje veči, snažniji i strašniji. U osmoj sezoni su mu narastla krila.

Roza Slatki (Pinkie Pie) 
 Glasovi:
 Engleski: Andrea Libman (dijalozi), Shannon Chan-Kent (pjesme)
 Hrvatski:
 Demo: Sandra Hrenar
 HRT2: Andrea Baković
 RTL Kockica: Kristina Habuš (dijalozi, pjesme u S1 i 5), Vida Manestar (pjesme u S4)
Roza Slatki je uzbuđeni zemaljski poni koji voli zabavu, slatkiše, plesanje i pjevanje. Ona predtsvalja element smijeha. Roza je u početku trebala biti bijeli pegaz sa žutom grivom zvan "Surprise". Inspiracija za njen originalni dizajn bio je žutogrivi bijeli pegaz iz generacije 1 imena Surprise. Od svih glavnih likova je Roza pjevala najviše puta. Kada je bila ždrebica, živjela je sa svojom obitelji u kamenolomu. Preselila se u Ponijevo kad je narastla i dobila posao u slastičarnici "Slatki kutak". Kada su se Iskra i Piko uselili u Ponijevo, napravila im je zabavu. Griva joj je napuhana, ali se ispuše kada je tužna. U epizodi "Pinkie Pride" upozna Cheesea Sandwicha, ponija koji je organizator zabava baš kao i ona. U početku se nisu slagali, ali bi im se prijateljstvo razvilo, te bi se oženili u devetoj sezoni i imali sina Li'l Cheesea.

Ivka (Applejack) 
 Glasovi:
 Engleski: Ashleigh Ball
 Hrvatski:
 Demo: Sanja Hrenar
 HRT2: Jasna Odorčić (do S1E19), ??? (ostatak serije), Andrea Baković (pjesme)
 RTL Kockica: Mia Krajcar
Ivka je farmerica koja radi na Slatkom jabučnjaku (engl. Sweet Apple Acres) s mlađom sestrom, starijim bratom, i starom bakom. Svakih 100 mjeseci, na ranču se održava okupljanje obitelji Jabuka (Apple). Ona predstavlja element iskrenosti. Ivku je inspirirala Applejack, poni iz prve generacije. Ivka je uvijek smirena i pametna, ali zna biti tvrdoglava i kada je uvjerena da ima pravo, nikoga ne sluša. U zadnjoj epizodi serije, "The Last Problem", implicirano je da se udala za Dugu Jurić nekoliko godina nakon serije. Scenarist Josh Haber je rekao da je moguće, ali nije potvrdio. Ashleigh Ball je rekla da su Ivkin južnoamerički naglasak inspirirale pjevačice kao Miley Cyrus, Dolly Parton, i Reba McEntire.

Duga Jurić (Rainbow Dash) 
 Glasovi:
 Engleski: Ashleigh Ball
 Hrvatski:
 Demo: Danijela Večerinović
 HRT2: Matilda Sorić (S1), ??? (do S2E21), Katarina Perica Kirin (od S2E21), Andrea Baković (pjesme)
 RTL Kockica: Mima Karaula (S1), Sanja Crljen (S4, 5)
Duga Jurić je pegaz koji voli sportove. Ona predstavlja element lojalnosti. Dugu je inspirirao pegaz Firefly iz prve generacije, što se može vidjeti u koncepcijskim skicama. Duga je član vremenske ophodnje Ponijeva, gdje miče oblake i mijenja vrijeme s ostalim pegazima. U epizodi "Newbie Dash" se pridružuje omiljenom sportskom timu, Letećim strijelama (engl. Wonderbolts). Implicirano je da se udala za Ivku na kraju serije. Ona je jedini glavni lik kojem se glas sasvim promijenio u drugoj hrvatskoj sinkronizaciji. Zašto joj je Mima Karaula samo davala glas u prvoj sezoni se ne zna.

Ljubica (Rarity) 
 Glasovi
 Engleski: Tabitha St. Germain (dijalozi), Kazumi Evans (vokal)
 Hrvatski:
 Demo: Vanda Winter
 HRT2: Matilda Sorić (S1), ??? (do S2E21), Katarina Perica Kirin (od S2E21), Andrea Baković (pjesme)
 RTL Kockica: Anja Nigović (sve osim pjevanja u S5E14), Vida Manestar (pjevanje u S5E14)
Ljubica je jednorog koji radi u Ponijevoskom butiku Vrtuljak, i također je vlasnica butika Canterlot Carousel i manehattanskog butika Rarity For You. Ona predstavlja element darežljivosti. Ljubica voli dragulje, i zna kako baciti čini kojim može pronači drago kamenje. Također je talentirana i uspješna krojačica, modna dizajnerica, i vlasnica butika. Uz to je pjevačica u a cappella grupi Poni Tonovi. Inspiracija za njezin izgled bili su poniji iz prve generacije, Glory i Sparkler. Također je izgled njenog repa inspirirala kosa lika Margaret Wade iz Vragolastog Denisa. Lauren Faust rekla je da je največa inspiracija za Ljubicu bila Audrey Hepburn.

Plahuljica (Fluttershy) 
 Glasovi
 Engleski: Andrea Libman
 Hrvatski:
 Demo: Ivana Hajder
 HRT2: Tina Bukić (dijalozi i pjesme), Andrea Baković (neke pjesme)
 RTL Kockica: Anabela Barić
Plahuljica je sramežljivi pegaz koji voli životinje i živi u kolibi van Ponijeva gdje pazi na svakakve ptice, zečeve, medvjede, kopitare, i više. Ona predstavlja element dobrote. Iako je jako sramežljiva i tiha, kada je ljuta ili ima loš dan, zna biti jako nasilna, bezobrazna, i glasna. U seriji pokušava učiti biti što stroža i ozbiljnija. Inspiracija za njen dizajn bio je poni iz prve generacije, Posey. Neka imena koja joj je Lauren Faust mislila dati su "Summer Azure (kratica Summer)", "Spring Blossoms", "Petalwing" i "Meadowbrook". Plahuljica zna koristiti "pogled"; vještina kojom može smiriti čak i najdivljija stvorenja samo sa strogim izrazom lica. Lauren Faust je rekla da je inspiracija za "pogled" bila slična stvar koju bi radila njena majka.

Kraljevska obitelj

Glavni 

 Princeza Celestia (engl.: Nicole Oliver, HRT2: Andrea Baković, RTLK: Rajana Radosavljev (dijalog), Mirta Zečević i Vida Manestar (vokal)) – Alikorn, Bivša vladarica Equestrije, Iskrina učiteljica i upravljačica Sunca. Dizajn joj je inspirirala kobila iz prve generacije imena Majesty. Prvobitno je bila kraljica, ali je Hasbro zamolio Lauren Faust da ju pretvori princezu jer "djeca smatraju da su kraljice zle" i "princeze prodaju više igračaka". Kathleen Barr, glas sporednog lika Trixie, imala je audiciju za ulogu Celestije. Kasnije je Nicole Oliver dobila ulogu. Kad postane zla, pretvori se u "Daybreaker".

 Princeza Luna (engl.: Tabitha St. Germain (dijalog), Kazumi Evans i Aloma Steele (vokal), HRT2: Katarina Perica Kirin, RTLK: Mirta Zečević, Sanja Crljen, Vida Manestar) – Alikorn, Bivša su-vladarica Equestrije, Celestijina mlađa sestra i upravljačica Mjeseca. Kad postane zla, pretvori se u Crnu Princezu (engl.: Nightmare / Night Mare Moon, RTLK: Tamnoroga. Prvobitna imena bila su Selena i Discord (ime antagonista koji se pojavljuje kasnije)).

 Princeza Mi Amore Kadenca (Princeza Mi Amore Cadenza "Cadance") (engl.: Britt McKillip, HRT2: Andrea Baković, RTLK: Mirta Zečević) – Alikorn, vladarica Kristalnog Carstva, supruga Branimira i majka Flurry Heart, čarobnica ljubavi. Rođena je pegaz, i rog joj je narastao kad je bila mala i porazila zlu Prismiju. 

 Princ Branimir (Shining Armor) (engl.: Andrew Francis, HRT2: Zdravko Valentin) – Jednorog, Vladar Kristalnog Carstva, suprug Kadence i otac Flurry Heart. Vođa kraljevske straže Canterlota. Njegov debi je bio na kraju druge sezone, nakon što je Lauren Faut napustila seriju, ali je ona izmislila njegov lik.

 Beba Flurry Heart (također navedena kao Princeza Flurry Heart, Tabitha St. Germain) – Alikorn, ždrebica Branimira i Princeze Kadence. Jako močna čarobnica koja se ne može kontrolirati.

Sporedni 

 Princ Ždrijebac (Princ Blueblood)

 Princ Rutherford

 Zmajska gospodarica Ember

 Thorax

 Princeza Skystar i Kraljica Novo

 Princeza Amore

Osvajačice znakića/biljega 

 Cvjetka (Apple Bloom)
 Skakutalo (Scootaloo)
 Bela (Sweetie Belle)
 Babs Seed
 Grifon Gabby

Obitelji i ljubimci

Obitelj Sumrak (Sparkle)

Obitelj Slatki (Pie)

Obitelj Jabuka (Apple)

Obitelj Pear

Obitelj Jurić (Dash)

Ljubičina obitelj

Obitelj Shy

Obitelj Kolačić (Cake)

Obitelj Rich

Obitelj Skakutala

Obitelji Hooffield i McColt

Ostali ljubimci

Mladih šest 

 Gallus
 Silverstream i Terramar
 Smolder
 Yona
 Sandbar
 Ocellus

Antagonisti

Glavni

Reformirani

Sporedni

Slavni

Magične munje (Čudesne/Leteće strijele)

Fizičari

Stupovi stare Equestrije

Likovi po medijima

Roba

Knjige

Stripovi

Equestria Girls 
Ovaj dio članka je za likove iz Equestrije koji se također pojavljuju u ljudskom svijetu. Za likove iz ljudskog svijeta koji se također pojavljuju u Equestriji, pogledatje My Little Pony: Equestria Girls#Likovi.

Film

Pony Life

Ostali važni likovi

Stvorenja

Likovi koji nisu poniji

Ostali sporedni likovi

Ždrijebad

Neživi likovi

Pozadinski likovi

Izvori 

Izmišljeni likovi
Moj mali poni: Prijateljstvo je čarolija